Amerikai Egyesült Államok
Columbia (Alabama)
Columbia (Arizona)
Columbia (Connecticut)
Columbia (Dél-Dakota)
Columbia (Dél-Karolina)
Columbia (Észak-Karolina)
Columbia (Illinois) 
Columbia (Fayette megye, Indiana)
Columbia (Iowa)
Columbia (Kalifornia)
Columbia (San Diego, Kalifornia)
Columbia (Kentucky)
Columbia (Louisiana)
Columbia (Maine)
Columbia (Maryland)
Columbia (Michigan)
Columbia (Mississippi)
Columbia (Missouri)
Columbia (New Hampshire)
Columbia (New Jersey)
Columbia (New York)
Columbia (Tuscarawas megye, Ohio)
Columbia (Williams megye, Ohio)
Columbia (Pennsylvania)
Columbia (Tennessee)
Columbia (Texas)
Columbia (Virginia)

Lásd még
Columbia City (egyértelműsítő lap) 

Földrajzi objektumok:
 Columbia folyó, Kanada és USA
 Columbia-gleccser (Alaszka), USA
 Columbia gleccser (Washington), USA
 Columbia (szuperkontinens)

Egyéb:
 Columbia Egyetem
 Columbia Pictures filmgyártó vállalat
 Columbia Records lemezkiadó vállalat
 Columbia űrrepülőgép